Tieleman (voornaam)

Dragers van de voornaam Tieleman
 Tieleman Albertus Otto de Ridder, Nederlands burgemeester
 Tieleman Franciscus Suys, Vlaams architect

Zie ook
 Tielman